Quartier (französisch für „Viertel“) steht für:

 Stadtviertel, Einteilung in der Regel unterhalb der Stadtteilgröße

 Quartier, in Bern auch für Stadtteile genutzt, siehe Stadtgliederung der Stadt Bern #Quartier
 Quartier (Lübeck), historische administrative Gliederung der Altstadt
 Quartier (Paris), kleinste Verwaltungseinheit der französischen Hauptstadt
 Quartiere, in Rom ein Art der Stadtteile, siehe Stadtgliederung Roms #Quartieri
 Quartier (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern

Weiteres:
 Quartier (Mayenne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Mayenne
 Quartier (Archäologie), Parzellierung in Megalithanlagen
 Quartier (Volumenmaß), schwedisches Getreidemaß
 Quartier (Einheit), ehemaliges deutsches Volumenmaß für Flüssigkeiten
 Quartiere, altes Flüssigkeitsmaß auf Sizilien
 Quartier, Unterkunft von militärischen Verbänden, siehe Einquartierung
 Quartier, Element der Wappenkunde, siehe Platz (Heraldik)
 Quartier, Element eines Schuhs, siehe Derby (Schuh)

Siehe auch:
 Quartiersmanagement (Stadtentwicklung)